Индекс (указатель) местоположения ИКАО — четырёхбуквенный уникальный индивидуальный идентификатор, составляемый в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), присваиваемый для обозначения географических мест, где расположена станция авиационной фиксированной службы, обеспечивающая связь между фиксированными пунктами и предназначенная для обеспечения безопасности аэронавигации, регулярности, эффективности и экономичности воздушных сообщений.

Станции авиационной фиксированной службы размещаются в аэропортах, в авиационных формированиях, на военных аэродромах, в центрах управления воздушным движением, в военных центрах управления полётами, в метеорологических службах, в центрах эксплуатации радиотехнических средств и связи, в учреждениях государственного авиационного надзора, в органах исполнительной власти в области авиации и т. д. Присвоенный станции индекс местоположения является индексом местоположения объекта, на котором она расположена.

Авиационная фиксированная служба включает в себя системы позволяющим вести связь от пункта к пункту голосом, телеграфными сообщениями, передачей данных, используя проводные, радио, оптические или другие электромагнитные системы.

Индексы используются авиакомпаниями, органами управления воздушным движением, службами аэронавигационной информации и метеорологическими службами при передачи аэронавигационной и метеорологической информации по аэропортам, планов полётов (флайт-планов), обозначения аэродромов на радионавигационных картах. Указатели местоположения назначаются государствами и регистрируются в ИКАО.

Станции, подключённые к сети авиационной фиксированной электросвязи AFTN, участвуют в международном обмене сообщениями и цифровыми данными. Для адресации в данной сети используется восьмибуквенный адресный указатель, в котором первые четыре буквы соответствуют индексу местоположения.

Структура индексов ИКАО

Описание 
Индексы ИКАО имеют региональную структуру. Первые две буквы образуют региональный префикс. Первая буква кода идентифицирует регион в мире — континент, часть континента (например, «E» — Северная Европа, «L» — центральная и южная Европа) или страну с большой территорией («K» — континентальная часть США, «С» — Канада, «Y» — Австралия). Вторая буква идентифицирует страну в регионе, соответствующем первой букве. Остальные две (три для крупных стран) буквы кода определяют аэропорт в этой стране.

В настоящее время все возможные префиксы на букву «L» уже используются.

Буквы I, J,Q и X не используются в качестве первой буквы кода аэропорта ICAO.

Специальный указатель ZZZZ зарезервирован для случаев, когда составляется план полёта в аэропорт, не имеющий кода ИКАО.

Индексы ИКАО в бывшем СССР 
Для СССР, как для страны с большой территорией, была выделена отдельная первая буква кода — буква «U». Коды аэропортам на территории бывшего СССР присваивались с таким расчётом, чтобы вторая буква кода указывала на территориальное управление гражданской авиации, в ведении которого находился в то время аэропорт.

В СССР для удобства нередко употреблялись (а в России, Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Туркмении до сих пор находятся в употреблении) индексы, состоящие из 4 букв кириллицы. Они соответствуют индексам ИКАО, в которых латинские буквы заменены на кириллические по взаимно-однозначному принципу.

После распада СССР прибалтийские государства получили для себя префиксы в зоне «E» (Эстония — EE, Латвия — EV, Литва — EY). Молдавия получила префикс LU. Остальные страны, образовавшиеся в результате распада СССР, сохранили префиксы, соответствовавшие их территориям:

 UC — Киргизия (до 2013 года имела префикс UAF)
 UA — Казахстан
 UB — Азербайджан
 UD — Армения
 UG — Грузия
 UK — Украина
 UM (кроме UMK) — Белоруссия
 UTA — Туркмения
 UTD — Таджикистан
 UT (остальные буквы) — Узбекистан

Остальные префиксы, начинающиеся на букву U, сохранены за Россией:
 UE — Якутия
 UH — Дальний Восток
 UI — Восточная Сибирь и Забайкалье
 UL — Север Европейской части
 UMK — Калининградская область
 UN — Западная и Центральная Сибирь
 UO — Северная часть Центральной Сибири
 UR — Южный и Северо-Кавказский регионы
 US — Уральский регион
 UU — Центральный регион
 UW — Поволжье

Аэропорт Храброво (Калининград) имеет индекс UMKK, поскольку в советский период территория Калининградской области относилась к Белорусскому управлению Министерства гражданской авиации СССР.

Индексы местоположения в России 
Не все четырёхзначные индексы местоположения, используемые в России, зарегистрированы в ИКАО, но все они сохраняют региональную структуру кодовой комбинации в соответствии с положениями Doc 7910 ИКАО «Указатели (индексы) местоположения».

Указатели местоположения назначаются, публикуются и, если в этом есть потребность, регистрируются в ИКАО Федеральным агентством воздушного транспорта.

Индексы государственной и экспериментальной авиации России

Коды ИКАО и коды ИАТА 
Помимо кода ИКАО, многие аэропорты имеют код ИАТА — трёхбуквенный код, присваиваемый аэропортам мира Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). В континентальной части США и в Канаде коды аэропортов ИАТА — это коды аэропортов ИКАО без первой буквы-префикса. В остальных частях мира (включая Аляску и Гавайские острова, входящие в США) это не так.

Небольшие аэропорты (особенно аэропорты местных воздушных линий) могут не иметь ни кода ИКАО, ни кода ИАТА.

Префиксы

См. также 
 Список аэропортов по коду ИКАО: U
 Индекс государственного аэродрома
 Код ИАТА

Примечания 

Авиационные термины
Коды ИКАО
Геокоды
Списки стран
Списки кодов